L'expression « Anges blancs » peut faire référence :
 au surnom donné aux infirmiers et infirmières militaires français, durant la Première Guerre mondiale ;
 à un groupe de rock suisse dont l'artiste Bernie Constantin fut membre ;
 à un orchestre dirigé par Sébastien Lorca, chanteur français ;
 à The White Angels, surnom de l'équipe nationale de football de Birmanie.
 au groupe scolaire Les Anges Blancs à Marcory, un établissement scolaire d'Abidjan en Côte d'ivoire ;